Brit profi ökölvívók listája

 Henry Akinwande
 Nigel Benn
 Frank Bruno
 Joe Bugner
 Joe Calzaghe
 Glenn Catley
 Henry Cooper
 James Degale
 Chris Eubank
 Carl Froch
 Frankie Gavin
 Naseem Hamed
 Audley Harrison
 Ricky Hatton
 David Haye
 Herbie Hide
 Paul Ingle
 Amir Khan
 Lennox Lewis
 Enzo Maccarinelli
 Johnny Nelson
 Robin Reid
 Carl Thompson
 Richie Woodhall
 Clinton Woods
 Junior Witter

Ökölvívólisták